Wadowice – miasto w Małopolsce
 Wadowice – gmina w Małopolsce
 Wadowice – stacja kolejowa
 Wadowice (gromada)

Zobacz też  
 Wadowice Dolne
 Wadowice Górne